Košir est le patronyme de plusieurs personnalités slovènes pratiquant des sports d'hiver.
Jure Košir (1972-), skieur alpin.
Žan Košir (1984-), snowboardeur.